Wladislaus I van Bohemen, hertog van Bohemen (1109-1125)
 Stefan Vladislav, koning van Servië (1234-1243)
 Wladislaus I van Oppeln, hertog van Opole (1246-1281)
 Vladislav I van Walachije, vorst van Walachije (1364-1377)